Halloween – zwyczaj celebrowany w wieczór 31 października
 Halloween – seria amerykańskich horrorów filmowych
 filmy z tej serii zatytułowane Halloween:
 Halloween – amerykański horror filmowy (slasher) z 1978 roku
 Halloween – amerykański film grozy (slasher) z 2007 roku
 Halloween – amerykański film grozy z 2018 roku
 Halloween – album Franka Zappy
 Halloween – album Two Steps from Hell
 Halloween – album Mannheim Steamroller
 Halloween – singel zespołu The Misfits wydany w 1981 roku
 Halloween – singel zespołu Dead Kennedys wydany w 1982 roku
 Halloween – singel duńskiej grupy heavymetalowej King Diamond

Zobacz też 
 Helloween